Тринвиллерсхаген () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северная Передняя Померания. Подчиняется управлению Барт.  Население составляет 1253 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,21 км². Официальный код  —  13 0 57 086.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании